Сноб () — человек, слепо восхищающийся высшим обществом, предпочитающий тщательно подражать его манерам и вкусам. Так же называют людей, претендующих на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, но безразличных к чувствам окружающих. Слово вошло во многие языки мира. От него произошло понятие снобизм, означающее характерные для сноба образ мыслей и манеру поведения.

Происхождение 
Точное происхождение слова неизвестно, существует несколько версий.

Впервые слово обнаруживается в 1775—1785 годах как обозначение сапожника или подмастерья сапожника. По одной из версий, это слово позднее стало обозначать простолюдина в широком смысле, а ещё позже простолюдина, подражающего манерам аристократа.

По другой версии слово более старое и происходит от латинского сокращения s. nob. (от  «неблагородного происхождения»). Этой аббревиатурой в списках студентов Оксфорда и Кембриджа были отмечены студенты, происходившие из недворянских семей — их не должны были приглашать на мероприятия, если университет посещал король. Такие студенты, сыновья купцов и землевладельцев-йоменов, часто были заметно богаче дворян, стремились подражать им, но не имели соответствующего воспитания и светских навыков и пытались компенсировать их отсутствие показной, но безвкусной роскошью. Именно такое поведение стало обозначаться словом «снобизм».

Народная этимология выдвигает ещё несколько версий происхождения этого слова. Одна из них состоит в том, что «сноб» — сленговое название студентов Итонского университета в начале XIX века, где «нобы» (ученики благородного происхождения, вероятно от слова  «дворянин») противопоставлялись «снобам» (неблагородным).

Снобы в литературе 
 Журден из пьесы «Мещанин во дворянстве» Мольера.
 «Книга снобов, написанная одним из них», Уильям Теккерей.
 «Остриё бритвы», Сомерсет Моэм. Одну из сюжетных линий этого произведения автор закрутил вокруг персонажа Эллиота Темплтона, который «жил как сноб и умер как сноб».

Они подозревали в нём сноба. И не без оснований. Конечно, он [Эллиот Темплтон] был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим.

 «Анатомия снобизма». Артур Кестлер.
 «Миссис Дэллоуэй». Вирджиния Вулф.
 «Снобы». Джулиан Феллоуз.
 «Снобизм и прогресс». Стефан Жеромский.

См. также 

 Нувориш
 Парвеню
 Ханжество
 Высокомерие
 Мещанство
 Лицемерие

Примечания

Литература 
 

Человеческие характеристики
Социальные типы
Черты личности